Charles Rabemananjara – militare e politico malgascio
 Jacques Rabemananjara – scrittore e politico malgascio
 Praxis Rabemananjara – calciatore malgascio